Gilton Ribeiro (ur. 25 marca 1989) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji obrońcy.

Kariera klubowa 
Od 2008 do 2016 roku występował w klubach Cerezo Osaka, Albirex Niigata, Kashima Antlers i Ventforet Kofu.

Bibliografia 

Brazylijscy piłkarze
Urodzeni w 1989
Piłkarze Cerezo Osaka
Piłkarze Albirex Niigata
Piłkarze Kashima Antlers
Piłkarze Ventforet Kofu